Окотал Гранде има више значења:

 Окотал Гранде (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Окотал Гранде (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику